Виницька — село в общині Прієполє.

 Виницька — село в общині Беране.